Esistono due comuni spagnoli con questo nome
 Cieza (Cantabria), un comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Cantabria.
 Cieza (Murcia), un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Murcia.